Voskovka (množné číslo voskovky) může být:

 zkrácené označení pro voskový pastel, výtvarné médium
 Hoja (odborně Hoya) – rod rostlin lidově (či nesprávně) označovaný jako „voskovka“ z čeledi toješťovité (Apocynaceae)
 „Begonie voskovka“ také „Begonie ledovka“ – lidové označení letničky Begonia semperflorens z rodu Begonia
 Voskovka (Cerinthe) – české jméno rodu rostlin z čeledi brutnákovité (Boraginaceae)  
 Voskovky (houby) – české jméno označující několik rodů stopkovýtrusných hub (Hygrocybe, Cuphophyllus, Gliophorus)
 Voskovka (hmyz) – hmyz rodu Metcalfa z řádu polokřídlých